St. Johns Township, du comté de Hertford en Caroline du Nord.
  du comté de Kandiyohi  dans le Minnesota.
 St. Johns Township, du comté de Franklin dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships